La lunga notte del commissario Manetta è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata da Tito Faraci (testo) e Giorgio Cavazzano (disegni), pubblicata sul numero 2147 di Topolino, datato 21 gennaio 1997.

Trama 
Nella storia, Manetta comunica a tutto il commissariato che ha ottenuto la promozione a commissario ed è costretto a lasciare Topolinia; al suo posto giunge un nuovo agente: Rock Sassi che, almeno in questa sua prima apparizione, appare come una versione umoristica, sia caratteriale che fisica, di Arnold Schwarzenegger (protagonista di film in cui impersona poliziotti, appunto, duri e burberi).
In tutto questo, giunge a Topolinia un famoso quadro dalla Francia, in prestito al museo di Topolinia; a questo punto entrano in scena anche i due più temibili ladri della città: Gambadilegno e Macchia Nera, entrambi interessati al quadro.

Analisi 
L'avventura,  l'ispettore Manetta e il duro agente Rock Sassi; tale serie, che verrà, in seguito, ripresa da altri autori con pause più o meno brevi tra una storia e l'altra. Inoltre i due ispettori diverranno protagonisti di numerose storie brevi che mettono in risalto il loro lato comico.

Collegamenti esterni

Fumetti Disney
Giorgio Cavazzano
Tito Faraci